Termin Wenetowie może odnosić się do:
 Wenetowie – lud iliryjski zamieszkujący od IX wieku p.n.e. ziemie północnej Italii. W III wieku p.n.e.]uległ romanizacji.
 Wenetowie – lud celtycki zamieszkujący w starożytności Bretanię. W roku 56 p.n.e. podbity przez Rzymian.
 Wenetowie lub Wenedowie – lud zamieszkujący w okresie rzymskim (I–IV w. n.e.) ziemie nad Bałtykiem, kojarzony ze Słowianami.